El año del diluevo puede referirse a:

 El año del diluvio, novela de la escritora canadiense Margaret Atwood.
 El año del diluvio, novela del escritor español Eduardo Mendoza.
 El año del diluvio, adaptación cinematográfica de la novela homónima de Eduardo Mendoza.
 '''''No hay más opciones